Melinda Warner é uma personagem fictícia da série americana Law & Order: Special Victims Unit. É interpretada por Tamara Tunie.

Ligações externas 
 

Personagens de Law & Order: Special Victims Unit